Botenlauben steht für:
 Burgruine Botenlauben, eine Burgruine bei Bad Kissingen

Botenlauben ist der Name folgender Personen:
 Otto von Botenlauben (1177–1245)